Сестрица Мала може бити:

 Сестрица Мала (Зларин), острво у близини острва Зларин.
 Сестрица Мала, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.